Leandro Machado (ur. 1963) – brazylijski trener
 Leandro Machado (ur. 1976) – brazylijski piłkarz
 Leandro Machado (ur. 1977) – brazylijski piłkarz wodny